Кошкин:
 Кошкин — село Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области в Казахстане.
 Кошкин — посёлок Большечерниговского района Самарской области.
 Кошкина (река) — река в России на границе Томской области и Красноярского края.
 Кошкина (Аглонский край) — село в Кастулинской волости Аглонского края Латвии.
 Кошкина — деревня, Октябрьский район, Пермский край, Россия.